Spadowiec – część Zakopanego
 Spadowiec – dolina w Tatrach Polskich
 Spadowiec – potok, dopływ Potoku Młyniska w Zakopanem